Километро 15 има више значења:

 Километро 15 (Лорето), насеље у савезној држави Јужна Доња Калифорнија у Мексику
 Километро 15, Рестауранте (Леон), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Километро 15 (Тепостлан), насеље у савезној држави Морелос у Мексику